Miejscowości w USA:
 Scranton – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Logan
 Scranton – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Greene
 Scranton – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Osage
 Scranton – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Bowman
 Scranton – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lackawanna
 Scranton – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Florence
Gminy w USA:
 Scranton (ang. Scranton Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Greene
 Scranton (ang. Scranton Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Osage
 Scranton (ang. Scranton Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Bowman